B 60, B60 steht für:
 Bundesstraße 60 in Deutschland
 Leitha Straße in Österreich
 eine Sprachgruppe innerhalb der Bantusprachen, siehe Mbere-Sprachen

B60